Selvotta è una frazione del comune di Frascati nella città metropolitana di Roma Capitale.

Sorge sul lato ovest della strada provinciale 77/b Pedemontana dei Castelli (via di Vermicino), che la separa dalla frazione di SS. Apostoli.

Collegamenti esterni 
 

Frazioni di Frascati